Cerro del Nacimiento peut faire référence :
 au Cerro del Nacimiento (), un sommet de la cordillère de la Ramada, dans la province de San Juan en Argentine ;
 au Cerro Nacimientos del Cazaredo (), ou cerro Bayo, un volcan des Nacimientos dans la province de Catamarca en Argentine ;
 au , un site archéologique, dans la province d'Almería, en Espagne.